Германија се може односити на:

 Германија, историјско-географска област
 римске провинције
 Горња Германија
 Доња Германија
 авионе:
 Гест германија DB
 Гест германија ЈМ
 , национална персонификација Немачке
 241 Германија, астероид
 Главни град света Германија, нацистички пројекат

Види још 
 Герман
 Германијум
 Немачка (вишезначна одредница)